Pyxicephalidae  — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Африке.  В 2006 году выделено из семейства настоящих лягушек.

Описание 
Общая длина представителей этого семейства колеблется от 1,5 до 25 см. По своему строению во многом схожи с настоящими лягушками. В основном это лягушки с изящным туловищем, небольшой головой. Расцветка соответствует месту их обитания: от желтоватого до коричневатого, есть виды окрашенные в зелёные и оливковые цвета.

Образ жизни 
Населяют редколесья, тропические леса, саванны, горные местности. Активны преимущественно ночью или в сумерках. Питаются беспозвоночными, мелкими грызунами.

Распространение 
Обитают к югу от пустыни Сахара.

Классификация 
На октябрь 2018 года в семейство включают 2 подсемейства, 12 родов и 84 вида:

Cacosterninae Noble, 1931 

  (16 видов)

  (3 вида)
 
 
 

  (10 видов)
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  (16 видов)
  (1 вид)
  (1 вид)

  (5 видов)
  
 
  
  
  

  (1 вид)
 

  (11 видов)
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  (15 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyxicephalinae Bonaparte, 1850 

  (2 вида)
 
 

  (4 вида)

Галерея

Примечания

Литература 
 Bonaparte, 1850 : Conspectus systematum Herpetologiae et amphibiologiae. Editio altera reformata.
 Darrel R. Frost, Taran Grant, Julián Faivovich, Raoul H. Bain, Alexander Haas, Celio F. B. Haddad, Rafael O. de Sá, A. Channing, Mark Wilkinson, Stephen C. Donnellan, Christopher J. Raxworthy, Jonathan A. Campbell, Boris L. Blotto, Paul E. Moler, Robert C. Drewes, Ronald A. Nussbaum, John D. Lynch, David M. Green und Ward C. Wheeler: The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History, 297, S. 1–370, 2006 
 Michael F. Barej, Andreas Schmitz, Rainer Günther, Simon P. Loader, Kristin Mahlow, Mark-Oliver Rödel: The first endemic West African vertebrate family – a new anuran family highlighting the uniqueness of the Upper Guinean biodiversity hotspot. Frontiers in Zoology, 11:8, 2014  

 
Семейства земноводных